SBC har flera betydelser:

 Southern Baptist Convention, den största baptistförsamlingen i världen. Michael Huckabee, presidentkandidat i det amerikanska valet 2008, var förut pastor inom denna kyrka.
 SBC ekonomisk förening, tidigare namn på Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige, en rikstäckande organisation för bostadsrättsföreningar i Sverige. 2008 ingick ca 6 000 bostadsrättsföreningar med 200 000 bostadsrätthavare och 16 200 bosparare i föreningen. SBC ekonomiska förening är även den största delägaren i företaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
 SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB, ett företag som erbjuder tjänster till bostadsrättföreningar såsom ekonomi-, teknik- och juridiktjänster. Bolaget var 2006-2019 noterat på Nordic Growth Market.
 Radio SBC, en närradiostation i Stockholm 1979-1982, skapad av Föreningen Ljudmixarna.
 Low Complexity Subband Codex en komprimeringmetod för ljud och video som används av bluetooth.